Бу́та — дуже велика винницька, ґуральна або цукрова бочка.
 Бута — орнаментальна композиція, що складається з повторюваних елементів краплеподібної форми в одному напрямку або дзеркальному, або в довільному.
 Бута́ — західноукраїнське слово, що означає «пиха»

Топонім 

 Бута () — місто і адміністративний центр провінції Нижнє Уеле Демократичної Республіки Конго.
 Бута () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Неграші.
 Бута () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кримпоя.

Прізвище 
 Корнел Бута ( 1977) — румунський футболіст.

Примітки